Quanta Cura je naslov dveh papeških okrožnic:

 Quanta cura (1741)
 Quanta cura (1864)